La Serie A1 1991 del Campionato italiano di baseball ha visto la partecipazione di dieci squadre e si è articolata su una stagione regolare di 36 partite (2 incontri settimanali, con un'andata e un ritorno), e una fase play-off a cui hanno avuto accesso le prime 4 classificate dopo la stagione regolare.
Ai play-off hanno preso parte anche le prime 2 classificate della Serie A2, che hanno sfidato la terza e la quarta dell’A1 nei quarti di finale al meglio delle tre partite. Semifinali e finale sono state giocate al meglio delle cinque gare.
Inoltre la quinta, la sesta, la settima e l’ottava classificata della Serie A1 hanno affrontato la terza, la quarta, la quinta e la sesta dell’A2 nei play-out Promozione-Retrocessione.

Lo scudetto è andato al Parma Angels, che si è aggiudicato la finale con la Flower Gloves Verona in tre partite (3-0).

Caravantours San Marino e Nova Vit Torino sono retrocesse in Serie A2, mentre sono state promosse in Serie A1 Flower Gloves Verona ed Eurobuilding Casalecchio.

Classifiche finali

Stagione regolare

Quarti di finale

Semifinali

Finali scudetto

Risultati dei play-off

Risultati dei play-out

Note

Voci correlate 
Campionato italiano di baseball
Albo d'oro del campionato italiano di baseball

Collegamenti esterni 

Baseball nel 1991
Campionato italiano di baseball